Maria Anna Fernanda Leopoldyna Michalina Rafaela Gabriela Charlotta Antonina Julia Wiktoria Prakseda Franciszka de Assis Gonzaga (ur. 21 lipca 1843 w Lizbonie; zm. 5 lutego 1884 w Dreźnie), księżniczka z dynastii Bragança i Sachsen-Coburg-Gotha, infantka portugalska.

Życiorys 
Maria Anna była córką księcia Ferdynanda II Koburga i Marii II, królowej Portugalii.

11 maja 1859 roku w Lizbonie, wyszła za mąż za księcia saskiego Jerzego, drugiego syna króla Saksonii Jana Wettyna i księżniczki bawarskiej Amalii Augusty.
Po śmierci jej teścia w 1873 roku, tron Saksonii objął starszy brat jej męża – Albert I. Maria Anna zmarła w wieku 40 lat. Została pochowana w katedrze Świętej Trójcy w Dreźnie.

Dzieci 
Jerzy i Maria Anna mieli 8 dzieci:
 Maria Joanna Amalia Ferdynanda Antonina Luiza Juliana (ur. 19 czerwca 1860 w Dreźnie; zm. 2 marca 1861, Drezno);
 Elżbieta Albertyna Karolina Sydonia Ferdynanda Leopoldyna Antonina Augusta Klementyna (ur. 14 lutego 1862 w Dreźnie; zm. 18 maja 1863, Drezno);
 Matylda Maria Augusta Wiktoria Leopoldyna Karolina Luiza Franciszka Józefa (ur. 19 marca 1863 w Dreźnie; zm. 27 marca 1933, Drezno);
 Fryderyk August Jan Ludwik Karol Gustaw Jerzy Filip (ur. 25 maja 1865 w Dreźnie; zm. 18 lutego 1932 w Sibyllenort), ostatni król Saksonii jako Fryderyk August III;
 Maria Józefa Luiza Filipa Elżbieta Pia Andżelika Małgorzata (ur. 31 maja 1867 w Dreźnie; ur. 28 maja 1944 w zamku Wildenwart), arcyksiężniczka Austrii, matka Karola I, cesarza Austro-Węger; 
 Jan Jerzy Pius Karol Leopold Maria January Anaklet (ur. 10 lipca 1869 w Dreźnie; zm. 24 listopada 1938 w zamku Altshausen); 
 Maksymilian Wilhelm August Albert Karol Jerzy Odo (ur. 17 listopada 1870 w Dreźnie; zm. 12 stycznia 1951 we Freiburgu); 
 Albert Karol Antoni Ludwik Wilhelm Wiktor (ur. 25 lutego 1875 w Dreźnie; zm. 16 września 1900 w Wolkau).

Galeria 

Dynastia Bragança
Koburgowie
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Urodzeni w 1843
Zmarli w 1884
Ludzie urodzeni w Lizbonie